Il doppio del torneo di tennis Cali Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Geserer e Fabio Silberberg che hanno battuto in finale Daniel Orsanic e Mario Tabares 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Daniel Orsanic /  Mario Tabares (finale)
 Alexandre Hocevar /  César Kist (semifinali)

 Ricardo Camargo /  José Daher (quarti di finale)
 Karol Kučera /  Andrej Merinov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1992